

Anno 
 952 o 952 a.C.

Codici 
 952 (prefisso) – prefisso telefonico del Minnesota
 952 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Marxuquera, nella regione di Valencia, della Spagna

Matematica 
 952 – numero